Elm Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Elm Creek (Nebraska)
 Elm Creek (Texas)